Portolano – manuale per la navigazione e il cabotaggio nelle zone portuali e lungo le coste
Portolano – addetto alla sorveglianza sulle porte e sulle vie di accesso alle città, nonché sui porti
Luciano Portolano – generale italiano